Джафер Бей Юпи (; 12 января 1880, Старье, Османская империя (ныне область Корча, Албания) — 17 декабря  1940, там же) — албанский политический и государственный деятель. Премьер-министр Албании в 1922 году. .

Биография 
Сын помещика, крупного землевладельца. Образование получил на юридическом факультете университета в Стамбуле. В 1900—1912 годах служил чиновником Османской администрации. Бекташи.

В 1920 году представлял Дуррес на Конгрессе в Люшне, на котором был одобрен конституционный акт о полной независимости Албании. После был назначен префектом Берата, а с ноября 1920 по 1921 год занимал пост министра юстиции, министра внутренних дел Албании.

Как лидер Народной партии Албании (Partia Popullore), в конце декабря 1921 года сформировал правительство, членами которого были Фан Ноли (министр иностранных дел) и Ахмет Зогу (министр внутренних дел). После отставки в 1922 году Фана Ноли исполнял обязанности министра иностранных дел. Со 2 декабря 1922 г. по 31 января 1925 г. был членом Высшего совета (коллегиальный глава государства, формально при князе Вильгельме Виде). В июне 1924 года в результате Июньской революции покинул Албанию, но официально продолжал занимать свой пост.

При короле Ахмете Зогу был главным инспектором Королевского двора. В 1928—1929 годах занимал пост министра народного просвещения.

После бегства короля Ахмета Зогу из-за Итальянского вторжения в Албанию в 1939 году, с 9 по 12 апреля был председателем и уполномоченным по вопросам юстиции Комитета временной администрации и как таковой исполняющим обязанности главы государства.

С 12 апреля 1939 г. был министром юстиции в правительстве Шефкета Верладжи.

Погиб в результате бомбардировки во время войны между Грецией и Италией возле своей деревни.

Ссылки 
 Xhaferr Bej Ypi
 Xhafer Bej Ypi

Депутаты Албании
Премьер-министры Албании
Министры внутренних дел Албании
Министры образования Албании
Министры юстиции Албании
Дипломаты Албании
Бекташи
Члены Албанской фашистской партии
Албанские коллаборационисты
Дворянство Албании
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах